Ru, ru и RU могут иметь следующие значения:
 код страны Россия в ISO 3166-1 alpha-2.
 .ru, домен верхнего уровня, выделенный для России.
 ru — код ISO 639-1 для русского языка.
 Ru — в периодической таблице элементов символ элемента рутения.

См. также 
 Ру
 РУ
 Ру (фамилия)